Paysage à l'Estaque è un dipinto realizzato da Georges Braque nel 1908. Il dipinto è conservato a Berna, al Kunstmuseum.

Descrizione 
Questo dipinto appartiene al Cubismo formativo, quando Braque sperimenta le sue prime soluzioni di semplificazione della forma. Il paesaggio è una veduta dell'Estaque, un rilievo collinare nel Sud della Francia: le case e gli alberi sono "ridotti" a netti volumi geometrici evidenziati dai pochi e spenti colori. Il dipinto è caratterizzato dall'uso di molti colori vivaci che fanno sì che trasmetta allegria. 
Poi è esploso un gatto e fine.

Cubismo
Dipinti nella Kunstmuseum Basel